Балло́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 175 км на південний захід від Парижа, 175 км на північний схід від Нанта, 18 км на північ від Ле-Мана.

Історія 

1 січня 2016 року Баллон і Сен-Марс-су-Баллон було об'єднано в новий муніципалітет Баллон-Сен-Марс.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 560 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1274,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Баллон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сарта

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Сарта